Flatt peut faire référence à:
 Crown Flatt, enceinte sportive située à Dewsbury en Angleterre
 Docteur Flatt dans Dragon Ball
 Lester Raymond Flatt (1914-1979) musicien américain